Куми́р:
 То же, что Идол
 Кумир также «Идол» — фильм палестинского режиссёра Хани Абу-Ассада (2015 г).
 Кумир — конь, на котором маршал Г. К. Жуков принимал Парад Победы в Москве.
 Кумир — горная река в горном Алтае.
 КуМир — система программирования, предназначенная для обучения информатике в средней и высшей школе.

См. также 
 Кумир подростков